"Katanga" pode ser:
 Katanga, província da República Democrática do Congo
 Estado do Katanga, estado separatista na República Democrática do Congo
 Haut-Katanga, distrito da província de Katanga
 1817 Katanga, asteroide

Ver também
 Khatanga

Desambiguações de topônimos